Hans Georg Jacob Stang kan syfta på flera personer, bland andra: 

Hans Georg Jacob Stang (1830–1907), norsk stiftsamtmand

Hans Georg Jacob Stang (1858–1907), norskt statsråd